The Negotiator (boek), een thriller uit 1989 van Frederick Forsyth
 The Negotiator (televisiefilm), een televisiedrama uit 1994, geschreven door Trevor Preston en geregisseerd door Mary McMurray
 The Negotiator (film), een politiefilm uit 1998 van F. Gary Gray